Le Havre Athletic Club Football Association, ou Havre Athletic Club, club de football français fondé en 1872, évolue cette saison en Ligue 2. Le club présidé par Jean-Pierre Louvel et entraîné par Jean-Marc Nobilo, ancien directeur technique du club.

Transferts officialisés

Arrivées 

 Cheick Oumar Dabo (attaquant - JS Kabylie)
 Nicolas Gillet (défenseur - RC Lens)
 Nikola Nikezić (attaquant - ND Gorica)
 Christophe Revault (gardien - Stade rennais)
 Damien Tixier (défenseur - RC Lens)
 Jean-Michel Lesage (attaquant - AJ Auxerre)

Départs 

 Henri Bedimo Nsame (défenseur - LB Châteauroux)
 Didier Digard (milieu - Paris SG)
 Frédéric Fouret (attaquant - FC Gueugnon)
 Jean-Michel Lesage (attaquant - AJ Auxerre)
 Christophe Mandanne (attaquant - Dijon FCO)
 Steve Mandanda (gardien - Olympique de Marseille)

Effectif professionnel

Staff technique 

 Entraîneur : Jean-Marc Nobilo 
 Adjoints : Patrice Monteilh  et Johann Louvel 
 Entraîneur des Gardiens : Nicolas Dehon 
 Préparateur Physique : Thomas Pavillon

Dirigeants 

 Président : Jean-Pierre Louvel 
 Responsable du Recrutement : Franck Sale 
 Audit sportif : Thierry Uvenard

Équipe type

Statistiques 

 Meilleur buteur : Guillaume Hoarau (28)
 Meilleur passeur décisif :
 Joueur le plus utilisé :
 Joueur formé au club :
 Taille moyenne :
 Le plus grand : Guillaume Hoarau (1,92 m)
 Le plus petit : Selim Bouadla (1,71 m)
 Poids moyen :
 Moyenne d'âge :
 Le plus âgé : Christophe Revault ()
 Le plus jeune : Jean-Armel Kana-Biyik ()

Championnat Ligue 2

Coupe de France 

 : 24-

Coupe de la Ligue 

 -  -
Hac 2-0 Chateauroux ( Nikézic ;  Hoarau)

mardi  -16 de finale-
Niort vs Hac

Matchs de préparation 

Le Havre AC
2007
Le Havre AC